Antti Niemi (ur. 1972) – fiński piłkarz
 Antti-Jussi Niemi (ur. 1977) – fiński hokeista
 Antti Niemi (ur. 1983) – fiński hokeista